Die Qatar Mobil Open 1997 waren die 5. Ausgabe des Turniers in Doha. Das Turnier war als Turnier der International Series Teil der ATP-Serie. Es fand in der ersten Woche der Saison 1997 vom 30. Dezember 1996 bis 5. Januar 1997 statt.

Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel spielten 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan (englisch)

ATP Tour 1997
Tennisturnier in Doha